Грачи́ прилете́ли:

 «Грачи прилетели» — самая известная картина Алексея Саврасова 1871 года.
 «Грачи прилетели» — лэнд-артовский проект Николая Полисского 2008 года в деревне Никола-Ленивец на основе картины Алексея Саврасова.